Absinthium est le septième tome de la série fantasy d'Anne Robillard A.N.G.E.. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Le titre fait référence à Absinthe, une météorite prédite dans l'Apocalypse et à l'absinthe.

Résumé

Liens externes 
 Site officiel de la série

A.N.G.E.
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2010
2010 en fantasy